Der Jameson Cup 2002 war ein Tennisturnier, das vom 26. November bis 2. Dezember 2002 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 180 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 187 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2002
Tennisturnier in Mailand